Yongji kan syfta på följande orter i Kina:

Yongji, Jilin, ett härad i Jilin-provinsen;
Yongji, Yuncheng, en stad på häradsnivå i Shanxi-provinsen.

WP:Projekt Kina